White Castle ("castello bianco" in lingua inglese) può riferirsi a:

 White Castle – catena statunitense di ristoranti fast food
 White Castle – città della Parrocchia di Iberville, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 White Castle – castello di Llantilio Crossenny (Galles)
 White Castle – marca di whisky